No Limit (1931), een film uit 1931
No Limit (1935), een film uit 1935
No Limit (2 Unlimited), een nummer van 2 Unlimited uit 1993
No Limit (Irene Moors & De Smurfen), een nummer van Irene Moors & De Smurfen uit 1995
Een begrip uit het pokerspel

No Limits (Mezzoforte), album uit 1986 van Mezzoforte, met daarop de track No Limit
No Limits (2 Unlimited), album uit 1993 van 2 Unlimited
No Limits (strip), een stripverhaal van Derib
No Limits (computerspel), een computerspel van het genre actiespel